Snekke (fra tysk schnecke "snegl") har flere betydninger:
 Snekke (skib) – en vikingeskibstype
 Snekke (mekanik) – en snekke (eller et snekkedrev) er en udveksling mellem et tandhjul og en gevindstang
 Nordisk Snekke – en skibstype
 Snekke (musling) – En slags musling (Cypraea) der benyttes til Snekketøj